Păușești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Păușești (Vâlcea), Gemeinde im Kreis Vâlcea
 Păușești (Iași), Dorf im Kreis Iași